Humilis ist der Name 
 der Schönwetter-Cumuluswolken von nur geringer, vertikaler Ausdehnung, siehe Cumulus humilis
 des katholischen Heiligen Humilis Pirozzo
 der Name der Zwergpalme, Chamaerops humilis, der einzig bekannten Palme der Gattung Chamaerops